Иль-д’Экс (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Иль-д’Экс (остров) — остров в Атлантическом океане, находится в заливе Пертюи д’Антиош у западного побережья Франции.